Lukowyzja (ukrainisch ; russische Entsprechung Lukowiza/Луковица) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Kaniw, siehe Lukowyzja (Kaniw)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, Landgemeinde Ostryzja, siehe Lukowyzja (Tscherniwzi, Ostryzja)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, Landgemeinde Tschahor, siehe Lukowyzja (Tscherniwzi, Tschahor)